Technicolor puede referirse a:

Technicolor: Proceso filmación e impresión de cine en color utilizado durante el siglo XX; 
Technicolor: Compañía antes denominada Thomson que compró la antigua Technicolor y su proceso en 2002, y adquirió su nombre en 2010; 
Technicolor: Término empleado en física; o
Tecnicolor: Álbum de la banda Os Mutantes.